L'Esprit de famille est un roman de Jean Milo (1943).
 L'Esprit de famille est un film français de Jean-Pierre Blanc (1979).
 L'Esprit de famille est une série littéraire de Janine Boissard (1979-1984).
 L'Esprit de famille est une série télévisée française de Roland-Bernard (1982).
 L'Esprit de famille est un téléfilm français réalisé par Frédéric Berthe (2014).
 L'Esprit de famille est un film français d'Éric Besnard (2020).